James Bryant Conant, chimiste américain
 James F. Conant, philosophe américain et petit-fils du précédent